Stay steht für:
 Stay (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Marc Forster (2005)
 Stay, Gemeinde in Tschechien, siehe Stáj
 Stay +, Best-of-Album von Zedd (2017)

Stay ist der Titel folgender Lieder:
 Stay (Bonnie-Bianco-und-Pierre-Cosso-Lied), Lied von Bonnie Bianco und Pierre Cosso, aus dem Soundtrack von Cinderella ’80 (1984)
 Stay (Hurts-Lied), Lied der Band Hurts (2010)
 Stay (Just a Little Bit Longer), Lied von Maurice Williams & The Zodiacs (1960)
 Stay (Rihanna-Lied), Lied von Rihanna (2013)
 Stay (Shakespears-Sister-Lied), Lied der Band Shakespears Sister (1992)
 Stay (The-Kid-Laroi-und-Justin-Bieber-Lied), Lied von The Kid Laroi und Justin Bieber (2021)
 Stay (Zedd-und-Alessia-Cara-Lied), Lied von Zedd und Alessia Cara (2017)

Stay ist der Familienname von:
 Jochen Stay (1965–2022), deutscher Umweltaktivist und Publizist

Siehe auch:
 Stai, Begriffsklärung